Мотовилівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:

 Мотовилівська волость — Житомирського повіту Волинської губернії;
 Мотовилівська волость (Ксаверівська волость) — Васильківського повіту Київської губернії.